MuseumPrijs (België)
 BankGiro Loterij Museumprijs